Стордаль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стордаль, Аксель (1913—1963) — американский эстрадный композитор, аранжировщик и дирижёр норвежского происхождения.
 Стордаль, Йостен (род. 1966) — норвежский кёрлингист на колясках.